Walter Walker kan syfta på:

Walter Walker (general), brittisk general
Walter Walker (senator), amerikansk senator